Saitama hace referencia a varios artículos: En Japón se utiliza el término Saitama para nombrar al jefe o mandatario de una comunidad, región o institución, es aquel que ejerce poder sobre los demás y actúa siempre para el beneficio de las personas.

Lugares en Japón

 Prefectura de Saitama, una de las 47 prefecturas del país;
 Saitama, ciudad capital de la prefectura homónima;
 Estadio Saitama 2002, estadio de fútbol en dicha ciudad;

Además

 5618 Saitama, asteroide descubierto en marzo de 1990;
 Saitama, protagonista principal de la serie ''One Punch-Man y el personaje más poderoso del anime